San Luigi ima više značenja:
 San Luigi, Ancona
 San Luigi, Asti
 San Luigi, Cuneo
 San Luigi, Imperia
 San Luigi, Rieti
 San Luigi, Salerno